Amanda Lepore (1967) – modella statunitense 
 Antonio Lepore (1897-1974) – avvocato e politico italiano
 Carlo Lepore (1964) – basso italiano 
 Davide Lepore (1968) – doppiatore e attore italiano 
 Ernest Lepore – filosofo statunitense
 Georgia Lepore (1965) – doppiatrice, attrice, cantante, dialoghista e direttrice del doppiaggio italiana
 Giorgia Lepore (1969) – scrittrice e archeologa italiana
 Matteo Lepore (1980) – politico italiano
 Nanette Lepore (1964) – stilista statunitense
 Nino Lepore (1958) – direttore d'orchestra, musicista e compositore italiano
 Pat Lepore (1964) – politico statunitense
 Paolo Lepore (1977) – allenatore di pallacanestro italiano
 Tatiana Lepore (1974) – attrice italiana